Arnell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hampus Wilhelm Arnell
 Sigfrid Wilhelm Arnell